Kanifushi (Baa-atol), een eiland van het Baa-atol, Maldiven
 Kanifushi (Lhaviyani-atol), een eiland van het Lhaviyani-atol, Maldiven